Kode kan syfta på:
 Kode, ort, Kungälvs kommun, Sverige
 Kode (museum) – ett norskt konst-, design- och personhistoriskt museum i Bergen.
 Koda (ort), ort i Benin, även benämnd Kodé eller Kodè